Mužská čtyřhra Swiss Indoors 2017 probíhala v závěru října 2017. Do deblové soutěže basilejského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělsko-americký pár Marcel Granollers a Jack Sock, jehož členové nestartovali společně. Granollers nastoupil s Ivanem Dodigem a trofej obhájil. Spoluhráčem Socka se stal Nicholas Monroe, s nímž skončil v semifinále na raketách Granollers s Dodigem.

Vítězem se stal druhý nasazený chorvatsko-španělský pár Ivan Dodig a Marcel Granollers, který ve finále zdolal francouzskou dvojici Fabrice Martin a Édouard Roger-Vasselin po dvousetovém průběhu 7–6 a 7–5, když po 1.43 hodin proměnili čtvrtý mečbol. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a po rotterdamském titulu získali druhou společnou trofej. Dodig vybojoval devátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Granollerse to bylo patnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Henri Kontinen /  John Peers (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (vítězové)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksúd (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Swiss Indoors
Tenis ve Švýcarsku v roce 2017
ATP World Tour 2017